Список дипломатических миссий Катара — ставший независимым в 1971 году бывший британский протекторат Катар, одно из богатых, нефтедобывающих государств Персидского залива, обладает широкой сетью дипломатических представительств по всему миру.

Европа 
  Австрия, Вена (посольство)
  Азербайджан, Баку (посольство)
  Бельгия, Брюссель (посольство)
  Босния и Герцеговина, Сараево (посольство)
  Кипр, Никосия (посольство)
  Франция, Париж (посольство)
  Германия, Берлин (посольство)
  Греция, Афины (посольство)
  Венгрия, Будапешт (посольство)
  Италия, Рим (посольство)
  Нидерланды, Гаага (посольство)
  Польша, Варшава (посольство)
  Румыния, Бухарест (посольство)
  Россия, Москва (посольство)
  Испания, Мадрид (посольство)
  Великобритания, Лондон (посольство)
  Украина, Киев (посольство)
  Молдова, Кишинёв (посольство)

Америка 
  Бразилия, Бразилиа (посольство)
  Канада, Оттава (посольство)
  Коста-Рика, Сан-Хосе (посольство)
  Куба, Гавана (посольство)
  Доминиканская республика, Санто-Доминго (посольство)
  Сальвадор, Эль-Сальвадор (посольство)
  США, Вашингтон (посольство)
 Хьюстон (генеральное консульство)
 Нью-Йорк (генеральное консульство)
  Уругвай, Монтевидео (посольство)
  Венесуэла, Каракас (посольство)

Ближний и Средний Восток 
  Бахрейн, Манама (посольство)
  Иран, Тегеран (посольство)
  Иордания, Амман (посольство)
  Кувейт, Эль-Кувейт (посольство)
  Ливан, Бейрут (посольство)
  Оман, Маскат (посольство)
  Саудовская Аравия, Эр-Рияд (посольство)
 Джидда (генеральное консульство)
  Сирия, Дамаск (посольство)
  Турция, Анкара (посольство)
 Стамбул (генеральное консульство)
  ОАЭ, Абу-Даби (посольство)
 Дубай (генеральное консульство)
  Йемен, Сана (посольство)

Африка 
  Алжир, Эль-Джазаир (посольство)
  Джибути, Джибути (посольство)
  Египет, Каир (посольство)
  Эритрея, Асмара (посольство)
  Ливия, Триполи (посольство)
  Мавритания, Нуакшот (посольство)
  Марокко, Рабат (посольство)
  Сенегал, Дакар (посольство)
  ЮАР, Претория (посольство)
  Судан, Хартум (посольство)
  Тунис, Тунис (посольство)

Азия 
  Бангладеш, Дакка (посольство)
  Бруней, Бандар-Сери-Бегаван (посольство)
  Китай, Пекин (посольство)
  Индия, Нью-Дели (посольство)
 Мумбай (генеральное консульство)
  Индонезия, Джакарта (посольство)
  Япония, Токио (посольство)
  Казахстан, Астана (посольство)
  Южная Корея, Сеул (посольство)
  Малайзия, Куала-Лумпур (посольство)
  Пакистан, Исламабад (посольство)
 Карачи (генеральное консульство)
  Филиппины, Манила (посольство)
  Сингапур (посольство)
  Шри-Ланка, Коломбо (посольство)
  Таиланд, Бангкок (посольство)
  Вьетнам, Ханой (посольство)
  Туркменистан, Ашхабад (посольство)

Международные организации 
 Брюссель (постоянная миссия при ЕС)
 Каир (постоянная миссия при ЛАГ)
 Женева (постоянная миссия при ООН)
 Нью-Йорк (постоянная миссия при ООН)

Внешняя политика Катара
Катар
Списки:Катар